Dubravci (Netretić)
 Dubravci (Kanfanar)